Kantje (harington), een houten harington
Kantje (Bernheze), een buurtschap in de gemeente Bernheze in de provincie Noord-Brabant